Antonio Rosino, scacchista italiano
 Leonida Rosino, scienziato italiano
 Rosino, una cultivar di olivo.

Altri progetti